Отруба — название нескольких населённых пунктов:
 Отруба — хутор в городском округе «Город Михайловка» Волгоградской области.
 Отруба — хутор в Глушковском районе Курской области (Карыжский сельсовет).
 Отруба — хутор в Глушковском районе Курской области (Попово-Лежачанский сельсовет).